Cristian Botan (n. 30 septembrie 1987, Focșani, Vrancea) este un antreprenor și doctorand român în științe administrative în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României pe probleme de transparență guvernamentală. Numirea sa la Palatul Victoria a survenit ca urmare a inițiativei sale de a reuni posturile vacante în administrația publică din România într-un portal online unic (PublicJob.ro), cu scopul combaterii favoritismului și nepotismului în managementul resursei umane din sectorul public.

Proiectul PublicJob.ro a fost premiat în 2012 cadrul competiției Social Entrepreneurs Initiative, organizate în Brasilia cu prilejul celei de-a XV-a Conferințe Internaționale Anti-Corupție. De asemenea, el a fost prezentat ca exemplu de bună practică în secțiunea Bright Spots a summitului anual al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, organizat la Londra în 2013. În octombrie 2014 numele său a fost inclus în New Europe 100, o listă a celor mai importanți 100 de inovatori din Europa Centrală și de Est, realizată de Res Publica, Google, Visegrad Fund, Financial Times și zeci de alte instituții din regiune.

Vezi și
Guvernul Victor Ponta (1)

Note

Legături externe
 
 
 
 
 Un tânăr de 25 de ani a făcut cu 500 de euro ce nu a putut statul în peste 20 de ani: un site care să reunească toate angajările de la stat, 6 septembrie 2012, Corina Mirea, zf.ro
 Cristian Botan, noul consilier al lui Ponta , 3 decembrie 2012, romanialibera.ro 
 Primele declarații ale lui Cristian Botan, noul consilier guvernamental, 3 decembrie 2012,  rtv.net
 , 22 iulie 2015
 Cea mai mare bază de date despre administrație publicată vreodată pe Internet, 17 mai 2017, adevarul.ro

Nașteri în 1987
Nașteri pe 30 septembrie
Consilieri români
Guvernul Ponta
Școala Națională de Studii Politice și Administrative